Юрий Константинович Кутенко (; ) — советский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборную СССР по лёгкой атлетике в середине 1950-х — начале 1960-х годов, победитель и призёр первенств национального значения, рекордсмен страны, участник двух летних Олимпийских игр. Мастер спорта СССР международного класса. Также известен как тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Юрий Кутенко родился 8 июля 1932 года в городе Фастове Киевской области Украинской ССР. Рано лишился отца и матери, детство провёл у дальней родственницы в Луганске.

Начал заниматься лёгкой атлетикой в 1949 году во Львове, выступал за добровольное спортивное общество «Буревестник» и Вооружённые силы (Львов). Окончил Львовский государственный институт физической культуры. Проходил подготовку под руководством заслуженного тренера СССР Дмитрия Ивановича Оббариуса.

Впервые заявил о себе на взрослом всесоюзном уровне в сезоне 1953 года, когда на чемпионате СССР в Ашхабаде выиграл серебряную медаль в десятиборье, уступив только Василию Кузнецову.

В 1954 году вошёл в состав советской национальной сборной и выступил на чемпионате Европы в Берне, где с результатом в 6442 (6097) очка стал в десятиборье четвёртым.

В 1956 году на чемпионате страны в рамках Первой летней Спартакиады народов СССР в Москве вновь был вторым позади Василия Кузнецова. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мельбурне, однако провалил здесь все попытки в прыжках в высоту и без результата досрочно завершил выступление.

В 1957 году одержал победу на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве, тогда как на чемпионате СССР в Москве вновь был превзойдён Кузнецовым.

В 1959 году на чемпионате страны в рамках II летней Спартакиады народов СССР в Москве добавил в послужной список ещё одну награду серебряного достоинства, в очередной раз проиграв Кузнецову.

На чемпионате СССР 1960 года в Москве так же стал серебряным призёром позади Кузнецова. Благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Риме — на сей раз набрал в сумме всех дисциплин десятиборья 7567 очков, расположившись в итоговом протоколе соревнований на четвёртой строке.

После римской Олимпиады Кутенко ещё в течение некоторого времени оставался в составе советской легкоатлетической сборной и продолжал принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1961 году он победил на чемпионате СССР в Тбилиси, был лучшим в матчевой встрече со сборной США в Москве. Установил национальный рекорд и рекорд Европы — 8360 очков. По итогам сезона удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

В 1963 году в матче со сборной США в Сан-Франциско серьёзно травмировался из-за сломавшегося шеста — получил переломы нескольких рёбер и в течение 40 дней проходил лечение в больнице. Последствием происшествия также стал отказ одной почки, и в связи с этим Юрий Кутенко вынужден был завершить спортивную карьеру.

Впоследствии проявил себя на тренерском поприще, в частности занимал должность старшего тренера в сборной Вооружённых сил СССР, в период 1974—1989 годов возглавлял Спортивный клуб армии Прикарпатского военного округа. В 1989—2003 годах директор детско-юношеской спортивной школы во Львове, которая ныне носит его имя.

Умер 13 декабря 2003 года во Львове в возрасте 71 года. С 2004 года в городе проходят традиционные соревнования по лёгкой атлетике памяти Юрия Кутенко.

Примечания 

Многоборцы СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Рекордсмены СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Выпускники Львовского государственного университета физической культуры
Тренеры СССР по лёгкой атлетике